Епископ Амвросий (, в миру Эзекиэль де Альмейда Кубас, ; 6 сентября 1955, Капан-Бониту, штат Сан-Паулу) — епископ Польской православной церкви, епископ Ресифский, викарий Рио-де-Жанейрской епархии.

Биография 
В 1973 году окончил Instituto de Educação «Barão de Suruí». В 1980 году окончил факультет администрации и статистики в Faculdades Integradas Barros Melo. Затем получил степень магистра делового администрирования по энергохозяйству.

В 1988 году стал регентом в монастырском Преображенском храме автономной Православной Церкви Португалии, бывшей тогда в составе Польской Православной Церкви, в городе Мафра, Португалия. Тремя годами позже стал иподиаконом.

В 1997 году принял монашество, был рукоположён во диакона и пресвитера, после чего возведён в достоинство архимандрита.

20 июня 1998 года в Богородицком соборе в Рио-де-Жанейро был рукоположён во епископа Меиндо, викария Рио-де-Жанейрской епархии. На хиротонию прибыли глава архиепископ Рио-де-Жанейрский Хризостом (Муниз Фрейре), шесть португальских архиереев, и архиепископ Лодзинский Симон (Романчук).

Вероятно именно он упоминается под 2000 годом как «Амвросий, епископ Меиндо» в той же юрисдикции.

В 2001 году большинство архиереев и приходов Португальской Церкви вышли из состава Польской Церкви и вновь уклонились в состояние раскола и изоляции. Однако, уже в 2002 году, вместе со своим правящим епархиальным архиереем Хризостомом, епископ Амвросий вернулся в ведение Польской Церкви.

Так как паства была неспособна содержать его, одновременно со служением он работал в банке.

Кроме родного португальского владеет английским и французским языками.

Ссылки 
 Dom Ambrósio Cubas в социальной сети facebook
 Амвросий (де Альмейда Кубаш) // Открытая православная энциклопедия «Древо»

Епископы Польской православной церкви
Религиозные деятели Бразилии
Рио-де-Жанейрская и Олинда-Ресифийская епархия